In 1922 werd het achtste Campeonato Fluminense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 2 april tot 3 september. Byron werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Fluminense
Braziliaans competitievoetbal 1922